Colins is een achternaam en kan op de volgende personen duiden: 

 Colins of Colmi, een troubadour uit de middeleeuwen
 François Joseph Colins van Ham (1754 - 1824), Zuid-Nederlands politicus en edelman.
 Jean Guillaume César Alexandre Hippolyte de Colins de Ham (1783 - 1859), Belgische en Franse socialist.
 Leo Colins (rond 1905-1920), burgemeester van Leuven.

Zie ook:
 Colin

Achternaam